Miejscowości w USA:
 Ridott – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Stephenson
Gminy w USA:
 Ridott (ang. Ridott Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Stephenson